Torneo Godó 1998 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 13 kwietnia – 19 kwietnia 1998 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 825 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

1998 w tenisie ziemnym
1998
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
1998 w Hiszpanii